Connare ist der Familienname folgender Personen:

 Vincent Connare (* 1960), US-amerikanischer Schriftdesigner und Microsoft-Mitarbeiter
 William Graham Connare (1911–1995), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Greensburg